Nikopol může být:

 Nikopol (Ukrajina) – město na jižní Ukrajině
 Nikopol (Bulharsko) – město v severním Bulharsku
 Trilogie Nikopol – sci-fi komiks
 Nikopol: Tajemství nesmrtelných – počítačová hra typu advetura (podle výše zmíněné trilogie)
 Arcide Nikopol (postava) – postava z francouzského filmu Immortal podle výše zmíněného komiksu

Externí odkazy